Закария Абухляль (; ; ) — марокканский футболист, нападающий французского клуба «Тулуза» и сборной Марокко.

Абухляль родился в Нидерландах в семье ливийца и марокканки.

Клубная карьера 
Абухляль — воспитанник клубов «Виллем II» и ПСВ. 17 августа 2018 года в поединке против «Эйндховена» Закария дебютировал в Эрстедивизи за дублёров последнего. 12 мая 2019 года в матче против АЗ он дебютировал в Эредивизи. Летом 2019 года Абухляль перешёл в АЗ. Сумма трансфера составила 2 млн евро. 1 сентября в матче против «Витесса» он дебютировал за новый клуб. 4 октября 2020 года в поединке против роттердамской «Спарты» Закария забил свой первый гол за АЗ.

24 июня 2022 года подписал контракт с французским клубом «Тулуза».

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Нидерландов Абухляль принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины, Норвегии, Англии и Германии. В поединках против немцев и норвежцев Закария забил по голу.

В 2020 году Закария принял решение выступать за историческую родину. 13 ноября в отборочном матче Кубка Африки 2021 против сборной ЦАР Абухляль дебютировал за сборную Марокко. В этом же поединке Закария забил свой первый гол за национальную команду.

В 2022 году Абухляль принял участие в Кубке Африки 2021 в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Ганы, Комор, Габона, Малави и Египта. В поединке против коморцев Закария забил гол.

Голы за сборную Марокко

Статистика по сезонам

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК «Тулуза»